Die Dutch Open 2006 im Badminton fanden vom 8. bis 12. November 2006 im Sportcentrum de Maaspoort in Den Bosch statt.

Herreneinzel

Setzliste

Resultate

Herrendoppel

Setzliste

Resultate

Dameneinzel

Setzliste

Resultate

Damendoppel

Setzliste

Resultate

Mixed

Setzliste

Resultate

Weblinks 
 Resultate bei TournamentSoftware.com

2006
World Badminton Grand Prix 2006
Badmintonwettbewerb in ’s-Hertogenbosch